

Biografia
Afferni comincia in giovane età a nutrire interesse per il tatuaggio, seguendo le orme dello zio dal quale apprende i rudimenti tecnici. Nel 1998 apre il suo primo studio a Novara e comincia a esplorare nuove tecniche e nuovi stili. Nel 2004 incontra il pittore Alberto Lanteri, sotto la cui guida affina la tecnica del colore e perfeziona lo stile del chiaro scuro, fondamentale per abbracciare lo stile del tatuaggio realistico.

Da quel momento il suo stile si consolida portando in Italia il tatuaggio realistico e il ritratto: partecipa a importanti convention internazionali tra cui quella di Toronto, della quale è ospite regolare dal 2010. È citato nella classifica degli ottanta migliori tatuatori del mondo, stilata dal libro The Mammoth Book of Tattoo art (2011), e in The Greatest Artists of Tattoo (2018). Tiene seminari di tecnica del tatuaggio e ricopre il ruolo di giudice nelle competizioni del settore. 

Ha partecipato insieme a Gigi Buffon alla realizzazione di uno spot per la campagna "Priceless surprise" di Mastercard in occasione della finale di Champions League del 2015.
Nel 2019 è stato scelto come Relatore presso il Salone Internazionale del Libro di Torino per la presentazione del libro Sulla nostra pelle.
Nel 2022 dal Laboratorio di Preistoria, Protostoria ed Ecologia Preistorica del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli studi di Milano è stato scelto per studi archeologici sull'origine del tatuaggio preistorico e dei materiali utilizzati.

Premi e riconoscimenti
 Alchemy Tattoo Expo -  2001 - Premio 1° Best of Day  Premio 1° Best Realistic  Premio 1°Best Flash  Premio 1°Best Cover up
 Schaffhauser Body Art 2001 - Premio Mister Tattoo
 International Tattoo Convention Zurigo 2002 - Premio Best of Show  Premio Best of day
 Tattoo Exponapoli 2003 - Premio Best Tattoo Black and White
 Roma International Tattoo Expo 2005 - Best Black and White
 Milano tattoo Convention 2008 - Premio Best of Convention
 Tattoo Convention Cagliari 2010 - Premio Miglior Tattoo Realistico e Premio Miglior Tattoo Realistico non eseguito in convention
 Roma International Tattoo Expoo 2010 - Best Portrait
 Milano tattoo Convention 2011 - Best of Show
 Indian Ink 2nd International Tatoo Convention , Goa 2011 – Tattoo Empire India – Best Small Piece

Bibliografia
 Tattoos Tatuajes tatuaggi Tatuagens, Edizioni BooQs 2010
 The Mammoth Book of Tattoo art edited by Lal Hardy, Edizioni Robinson,  2011
 Tattoo Realista 2011 (Argentina)
 Tattoos Bright Colors Edizioni Logos, 2012
 Nando Rohner e Alessandro Bertolotti,  Under the Skin of Rock 'n Roll, Edizioni Books on Demand.de

Collegamenti esterni
Andrea Afferni The official (sito ufficiale di Andrea Afferni)